Wahlkreis Oschatz steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Torgau-Oschatz
 Wahlkreis Oschatz – Döbeln II